Die Denmark Super Series 2009 waren das neunte Turnier der BWF Super Series 2009 im Badminton. Es fand in Odense, Dänemark, vom 20. Oktober bis 25. Oktober 2009 in der Arena Fyn statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Peter Gade
 Sony Dwi Kuncoro
 Joachim Persson
 Wong Choong Hann
 Simon Santoso
 Chetan Anand
 Jan Ø. Jørgensen
 Chen Long

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
 Wang Yihan
 Tine Rasmussen
 Pi Hongyan
 Saina Nehwal
 Juliane Schenk
 Petya Nedelcheva
 Adriyanti Firdasari
 Ai Goto

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Markis Kido / Hendra Setiawan
 Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
 Mathias Boe / Carsten Mogensen
 Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
  Lars Paaske / Jonas Rasmussen
  Anthony Clark / Nathan Robertson
  Xu Chen / Guo Zhendong

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
 Chin Eei Hui / Wong Pei Tty
 Kamilla Rytter Juhl / Lena Frier Kristiansen
 Shendy Puspa Irawati / Meiliana Jauhari
 Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Pan Pan / Zhang Yawen
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Helle Nielsen / Marie Røpke

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Nova Widianto / Liliyana Natsir
 Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
 Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
 Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta
  Hendra Gunawan / Vita Marissa
  Tao Jiaming / Zhang Yawen
  Anthony Clark / Donna Kellogg
  Devin Lahardi Fitriawan / Lita Nurlita

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2009
BWF Super Series 2009